Saprus är ett släkte av skalbaggar. Saprus ingår i familjen Aegialiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skalbaggar
Saprus